Eulenmühle ist der Name von Orten:
 Eulenmühle (Ingelheim am Rhein), Siedlungsplatz der Stadt Ingelheim am Rhein, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz 
 Eulenmühle (Jagstzell), Wohnplatz der Gemeinde Jagstzell, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Eulenmühle (Kaiserslautern), Wohnplatz im Ortsbezirk Mölschbach, Kreisfreies Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Eulenmühle (Kirchheim), Einöde im Ortsteil Gaubüttelbrunn der Gemeinde Kirchheim, Landkreis Würzburg, Bayern
 Eulenmühle (Löffingen), Hof der Stadt Löffingen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Eulenmühle (Nieder-Olm), Wohnplatz der Stadt Nieder-Olm, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Eulenmühle (Ziesar), Wohnplatz im Ortsteil Bücknitz der Stadt Ziesar, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg; Wassermühle an der Buckau